Team Bangladesh é um clube de futebol de Palau. Disputou a primeira divisão nacional pela última vez em 2012-13.

Títulos 
  Campeonato Palauano de Futebol: 2005, 2006-07, 2012

Elenco 

Clubes de futebol de Palau
Clubes de futebol formados por imigrantes